Mieszkańcy historycznego miasta Troja
 Trojanie – opera Hectora Berlioza